Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Roscoe Tanner che hanno battuto in finale Owen Davidson e John Newcombe 6–3, 7–6.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (semifinali)
 Dick Stockton /  Roscoe Tanner (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1974